Julia – imię żeńskie

 Julia – żona Gajusza Mariusza
 Julia – język programowania

astronomia
 Julia – księżyc Urana
 (89) Julia – planetoida

 kultura
 Julia – amerykański film z 1977 roku
 Julia (oryg. Being Julia) – międzynarodowy film z 2004 roku
 Julia – polski serial telewizyjny
 Julia – singel brytyjskiego duetu Eurythmics
 Julia – włoska seria komiksowa stworzona przez Giancarla Berardiego

 inne
 Julia – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin
 Julia – polski odbiornik radiowy